Разумо́вский — фамилия, известные носители:

Разумовские — дворянский род.

А 
 
 
 
 Разумовский, Аполлон Николаевич (1853—?) — русский судебный деятель, сенатор, член Государственного совета.

В 
 Разумовский, Вадим Владиленович (род. 1958) — российский дипломат.
 Разумовский, Валентин Николаевич (1910 — ?) — советский архитектор.
 
 Разумовский, Виктор Николаевич (1932—2019) — советский футболист, российский тренер.

Г 
 Разумовский, Георгий Петрович (род. 1936) — советский государственный и политический деятель.

Д

И

К 
 Разумовский, Кирилл Григорьевич (1728—1803) — граф, генерал-фельдмаршал Русской армии.

Л

М 
 Разумовский, Михаил Витальевич (род. 1961) — российский актёр, Заслуженный артист РФ.

Н 
 Разумовский, Николай Сергеевич (1910—1983) — советский футболист, футбольный функционер.

О — Ю 
 Разумовский, Олег Викторович (род. 1949) — русский писатель и переводчик.
 Разумовский, Пётр Кириллович (1751—1823) — сын К. Г. Разумовского, сенатор, действительный тайный советник.
 Разумовский, Сергей Дмитриевич (1864—1942) — русский драматург.
 Разумовский, Станислав Михайлович (1929—1983) — советский геоботаник, кандидат биологических наук, с 1952 г. сотрудник Главного ботанического сада АН СССР.
 Разумовский, Феликс Вельевич (род. 1954) — историк и телеведущий.
 Разумовский, Юрий Георгиевич (1919—2000) — русский публицист и поэт-фронтовик.

Псевдоним 
 Феликс Разумовский (писатель) (наст. имя Евгений Александрович Рубежов) — русский писатель.

См. также 
 Разумовская
 Разумовский сельский совет (Запорожский район)